Джеймс Гарнер (; 7 апреля 1928 — 19 июля 2014) — американский актёр, лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус».

Биография

Ранние годы 
Джеймс Скотт Бамгарнер родился в городке Норман, Оклахома, США. Младший из трёх сыновей. Его мать, наполовину чероки, умерла когда мальчику исполнилось четыре года. После смерти матери, Джеймс с братьями был отправлен к родственникам. В 1934 году произошло воссоединение детей с отцом. В это же время их отец повторно женился. Мальчики росли в атмосфере напряженности в отношениях с мачехой. Вилма частенько поколачивала детей, особенно младшего. После разрыва со второй женой Велдом Бамгарнер переехал в Лос-Анджелес, в то время как сыновья остались в Норманне.

В 14-16 лет Джеймс успел поработать в нескольких отраслях, ни одна из которых ему не нравилась. В 16 лет Гарнер поступил в Морскую академию торговли США. Преуспевая в обучении, Джеймс тем не менее страдал от морской болезни и вследствие этого бросил учёбу.

В 17 лет он переезжает к отцу в Лос-Анджелес, где был зачислен в Голливудскую среднюю школу, во время обучения считался одним из самых талантливых студентов. В старших классах подрабатывал моделью у дизайнера Майкла Янтцен. Получал за свою работу хорошие деньги — 25 долларов в час, однако позже, в одном из интервью, сообщил, что всегда ненавидел работу модели. Так что вскоре бросил работу и уехал в родной город. Позже присоединился к национальной гвардии и в составе 24 дивизии армии Соединенных Штатов в течение 14 месяцев участвовал в Корейской войне. Был дважды ранен. За первое ранение получил Пурпурное сердце. Окончил университет Оклахомы.

В 1954 году друг Гарнера по школе, Пол Грегори, предложил ему роль в Бродвейской постановке «Трибунал над бунтовщиком с «Кейна»», где он мог наблюдать и учиться у Генри Фонда. Джеймс изменил свою фамилию Бумгарнер на Гарнер, после того как студия утвердила на роль Джеймса Гарнера, вместо Бумгарнера.

Карьера 
В большом кино Гарнер дебютировал в фильме «Неизвестный» (1956), затем сыграл вместе с Марлоном Брандо в фильме «Сайонара» (1957) и быстро приобрел репутацию одного из талантливых актёров.

В 1957 году Гарнер получил роль Бретта Мэверика, профессионального вора, в комедийном вестерне «Мэверик». Никто не ожидал такого ошеломительного успеха сериала. Было отснято 7 сезонов, прежде чем компания Warner Brothers решила запустить ещё один проект с братом Бретта Мэверика, Бартом, роль которого исполнил Джек Келли. В одном из эпизодов в сериале появился Клинт Иствуд. Критики весьма лестно отзывались о игре Гарнера, однако ему пришлось покинуть сериал из-за разногласий с компанией. Студия пыталась заменить главного героя его кузеном, которого сыграл Роджер Мур, а позже на загримированного под Джеймса Гарнера Роберта Колберта. Однако рейтинг сериала стал неуклонно падать.

1960—1980 
В 1960-е Гарнер снялся в таких фильмах как «Мальчики отправляются гулять» (1962), «Доведенный до ручки» (1963), «Большой побег» (1963), «Американизация Эмили» (1964).

В 1969 году снялся в детективной драме «Марлоу», где сыграл частного детектива Филипа Марлоу, главного героя произведений Рэймонда Чандлера. Снявшись в фильме, где Брюс Ли противостоит ему в двух эпизодах, Джеймс становится его учеником. Брюс Ли обучает его своему методу Джит Кун-До.

В 1970-е актёр в основном снимается в телевизионных постановках. Сериал «Николс» в то время оказался совершенно провальным. Поэтому Рой Хаггинс решил снять сериал, подобный «Мэверику», действие которого происходит в настоящее время. Так появилось «Досье детектива Рокфорда», после которого режиссёры вновь обратили своё внимание на Джеймса. Несмотря на популярность сериала Гарнер покинул проект из-за проблем со здоровьем, в частности, из-за травмы колена, полученной во время войны.

В 1981 году Гарнер вернулся в кино, чтобы продолжать сниматься в сериале «Мэверик», однако NBC неожиданно закрыли проект, несмотря на высокие рейтинги. В 1980-е Гарнер сыграл в ряде фильмов несколько драматических ролей. Впервые за всю карьеру Гарнер был номинирован на премию «Оскар» за роль в фильме «Любовь Мерфи» (1985). Однако он так и не смог вернуть себе былой славы в кино.

Последние годы 
Немного удачнее карьера у Гарнера складывалась на телевидении. Он снялся в таких телепостановках, как «Звуки сердца» (1984), «Обещание» (1986) и «Варвары у ворот» (1993), показав таким образом, что его драматические способности были недооценены. Последние работы актёра: «Меверик» (1994), «Мои дорогие американцы» (1996), «Божественные тайны сестричек Я-Я» (2000), «Дневник памяти» (2004).

22 апреля 1988 года перенес операцию по аортокоронарному шунтированию сердца, после чего бросил курить. В мае 2008 года перенес тяжелый инсульт, был прооперирован и быстро поправился.

В заключительные годы жизни много болел, практически не выходил из больницы. Скончался вечером 19 июля 2014 года в своём доме в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет.

Личная жизнь 
Джеймс Гарнер был женат на Лоис Кларк, которую он встретил на ралли в 1954 году. Гарнер сравнивал брак с армией, заявляя, «все жалуются, но вы будете удивлены, узнав сколько людей идет добровольцами на сверхсрочную военную службу».

Участвовал в автогонках, основал команду American International Racers. Страстный поклонник гольфа. Поддерживал Университет штата Оклахома и Демократическую партию США.

Наследие 
За достижения в области кинематографа, Гарнер получил звезду на голливудской «Аллее славы». 21 апреля 2006 года 10-метровая бронзовая статуя Джеймса Гарнера была установлена в Нормане, родном городе Гарнера.

Именем Джеймса Гарнера названа улица в его родном городе Норман.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Голливудской старшей школы
Телеведущие США
Выпускники Оклахомского университета
Киноактёры США
Похороненные на кладбище Hollywood Forever